Regionalna nogometna liga Zagreb - Jug u sezoni 1990./91. je predstavljala ligu petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bilo "Vrapče" iz Zagreba.

Ljestvica 

 Dvor na Uni - tadašnji naziv za Dvor

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Hrvatska nogometna liga – Sjever 1990./91.
 Regionalna nogometna liga Sjever – Skupina A 1990./91.
 Regionalna nogometna liga Zagreb – Sjever – Skupina B 1990./91.

Izvori  
 
 Stjepan Balog: HNŠK "Moslavina", Kutina : 85 [godina], Kutina, 2004., , str. 62-63 
 Branko Piljek: Monografija zagorskog sporta , Zabok, 2011., , str. 46 
 Ico Kerhin, Miroslav Rede: Platinasti jubilej Zagrebačkog nogometnog saveza : 1919 - 1994 , Zagreb, 1995., str. 206 
 Zdenko Vuković: NK "Jaska" : (1925. – 1995.), Jastrebarsko, 1997., , str. 253-254 
 nk-vrapce.hr, NK Vrapče Zagreb - arhiva rezultata , pristupljeno 1. svibnja 2018. 
  

1990-91 Jug 
Zagreb regija Jug
1990-91 Zagreb